Josephsen ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Josephsen (1868–1931), grönländischer Landesrat
 Malena Josephsen (* 1977), färöische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Josefsen